ATV Today é um noticiário britânico, uma divisão do  ATV Network.

Ligações externas
 Site oficial

Televisão do Reino Unido